BSNL steht für:
 Bahnhof Berlin-Schönholz (DS100-Code)
 Bharat Sanchar Nigam Limited, indisches Telekommunikationsunternehmen

Abkürzung